

Sigle 
 Dansk Boldspil-Union – Federazione calcistica della Danimarca

Chimica
 1,5-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-ene - composto chimico

Codici 
 dbu – codice ISO 639-3 della lingua bodum dom dogo